Hospital Municipal e Maternidade Governador Mário Covas é um hospital municipal que fica localizado na cidade de Hortolândia, no interior de São Paulo. O hospital foi administrado pela Unicamp do início de 2006 até o dia 31 de março de 2008, sendo hoje, administrado pela prefeitura municipal de Hortolândia.

A transferência da gestão propriamente dita ocorreu entre o final de janeiro e início de fevereiro de 2006.   
O Hospital e Maternidade Mário Covas, é uma unidade de média complexidade. Ela opera com 68 leitos. Eram realizadas mensalmente 17 mil consultas e 400 internações, sendo 270 cirurgias de maior complexidade e 130 ambulatoriais, números referentes à gestão da Unicamp.

Ligações externas 
 
 

Governador Mário Covas
Construções de Hortolândia